SAE steht für:
 Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (Deutschland)
 SAE Institute, ehemals School of Audio Engineering
 Serious Adverse Event, englisch für „Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis“, schwerwiegender Zwischenfall oder schwerwiegende Nebenwirkung in einer klinischen Studie
 Sharpless Asymmetric Epoxidation, eine Namensreaktion der Organischen Chemie, siehe Sharpless-Epoxidierung
 Simultaneous Authentication of Equals, eine Verschlüsselungsmethode, siehe WPA3
Société d'appareillage électrique, eine Vorgängerfirma der Compagnie de l’industrie électrique et mécanique in Genf
 Society of Automotive Engineers, amerikanisches Standardisierungsinstitut der Verkehrstechnologie, SAE wird hier häufig als Kurzform für spezielle Normen verwendet:
 SAE-Klassifikation für die Viskosität von Schmieröl
 SAE-Level (J3016) beschreiben verschieden starke Automatisierungsstufen bei Systemen zum autonomen Fahren
 (Musculus) sphincter ani externus, in der Anatomie; siehe Anus
 Stab Außergewöhnliche Ereignisse, eine Organisationsstruktur des Katastrophenschutzes
 Standard Average European, eine Gruppe europäischer Sprachen
 Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie
 System Architecture Evolution, Netzwerkarchitektur der zukünftigen 3GPP Mobilfunknetze; siehe Long Term Evolution

S.A.E. steht für:
 Société anonyme égyptienne, ägyptische Rechtsform für ein börsennotiertes Unternehmen

Sae steht für:
 Sae (Harju), Ort in Kose, Kreis Harju, Estland
 Sae (Lääne-Viru), Ort in Rägavere, Kreis Lääne-Viru, Estland
 Sae-Inseln, eine Inselgruppe des Bismarck-Archipels

sae steht für:
 Sabané (ISO-639-3-Code), eine der Nambikwara-Sprachen, gesprochen im Mato Grosso

Abkürzung